Herculis 2013 – mityng lekkoatletyczny, który odbywał się 19 lipca w Monako. Zawody były kolejną odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2013.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Herculis
2013 w Monako